Miracle (Português: Começar um incêndio) é a canção que foi levada a Copenhaga pelos intérpretes Paula Seling & Ovi.
Foram escolhidos por uma final nacional.

Participaram na segunda semifinal.

Final Nacional

Ver também 
 Roménia no Festival Eurovisão da Canção 2014

2014
2014 na música